Grande Prairie—Mackenzie est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta qui contient la ville de Grande Prairie. Elle a été créée en 2012 de Peace River.

Les circonscriptions limitrophes sont Fort McMurray—Cold Lake, Peace River—Westlock, Yellowhead, Prince George—Peace River—Northern Rockies en Colombie Britannique et Territoires du Nord-Ouest.

Résultats électoraux

Historique

Liens externes
Circonscription de Grande Prairie—Mackenzie — Élections Canada

Circonscription fédérale en Alberta